Натуральне число 470
 470 рік до нашої ери
 470 рік нашої ери
 470 — олімпійський клас вітрильних яхт